Гришков — русская фамилия.

Известные носители 
 Гришков, Андрей Никитич — Георгиевский кавалер; майор; № 9814; 26 ноября 1855.
 Гришков, Виталий Александрович (род. 1956) — украинский кинооператор.
 Гришков, Константин Николаевич (1861—1913) — русский генерал, директор Хабаровского кадетского корпуса
 Гришков, Пётр Никифорович — Георгиевский кавалер; майор; № 6332; 11 декабря 1840.

См. также 
 Гришкин
 Гришко
 Гришковец